Alexander Movsesi Atabekian (né le  et mort le ) est un militant anarchiste arménien, auteur et éditeur libertaire.

Biographie 
Né dans une famille aristocratique arménienne, fils de Movses Aslanovich Atabekian, médecin à Chouchi (Haut Karabagh), Atabekian étudia dans un collège de sa ville natale, puis à l'Université de Genève (1889 - 96) et ensuite à Lyon. De 1888 à 1890, durant ses premières années à Genève, il participe au Parti Social-démocrate Hentchak, contribuant à la naissance de son périodique Hintchak, qui a été publié par Avetis Nazarbekian.

Il est devenu anarchiste en 1890 grâce à la lecture de Paroles d'un révolté, un recueil de récits de Pierre Kropotkine datant de 1879 et publiés en 1885 par Élisée Reclus. Par la suite, il a publié en arménien et en russe les traductions de Kropotkine et d'autres auteurs anarchistes, et établis des relations avec les militants et les anarchistes de la Fédération révolutionnaire arménienne. Il rencontre Kropotkine grâce à l'anarchiste bulgare Paraškev Stoyanov en 1893. En 1894, il édite Hamaink, le premier périodique anarchiste arménien. La même année, son cousin Ossip Nercessovich Atabekian  traduit pour la première fois le "Manifeste du parti communiste" de Karl Marx en arménien, ainsi que  le "Développement du socialisme, de l'utopie et de la science", d'Engels.

Entre 1896 et 1917, il travaille comme médecin dans le nord de la Perse ; de 1914 à 1917 dans l'armée impériale russe. Lors de la dissolution de l'armée après la guerre civile russe, il a de nouveau rencontré Kropotkine et devient extrêmement actif à Moscou après la révolution de février. Il a été le rédacteur en chef du périodique anarchiste Pocin de 1919 à 1923, ce qui le classe dans l'anarchisme coopératif et dans le mouvement libertaire. Atabekian y publie des articles dans lesquels il critique les sociaux-révolutionnaires et les bolcheviks, et où il s'oppose à la Révolution d'Octobre. Après la mort de Kropotkine, il a fondé le musée Kropotkine avec d'autres anarchistes vétérans. Atabekian a été arrêté dans les années 1930 et on présume qu'il est mort dans un camp de travail en 1940. Il a laissé un fils, Arsène, médecin dans un hôpital de Moscou.

Notices 
 Dictionnaire international des militants anarchistes : notice biographique.
 Institut international d'histoire sociale (Amsterdam) : notice.
 Anarkismo : notice biographique.

Sources 

Communiste libertaire arménien
Naissance en février 1868
Naissance à Chouchi
Décès en décembre 1933
Décès à 65 ans